

Geografia

Austria 
 Röhrenbach – comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)
 Röhrenbach – frazione di Böheimkirchen, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Röhrenbach – frazione di Sieghartskirchen, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)

Pagine correlate 
 Röhrnbach – comune tedesco nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)